Электромагнит:

 Электромагнит — устройство, создающее магнитное поле при прохождении электрического тока.
 Электромагнит — автоматический грузозахватный орган при подъёме и транспортировке стали, чугуна и отходов чёрных металлов.